Фа Мулан () — вымышленный персонаж и протагонист одноимённого  полнометражного мультфильма Disney 1998 года. В оригинальной озвучке принимала участие Мин-На (поёт Леа Салонга). Мулан основана на легендарной китайской героине Хуа Мулань из стихотворения «Песнь о Мулань». Единственный ребёнок стареющего ветерана войны, Мулан игнорирует как традиции, так и закон, маскируясь под мужчину, чтобы записаться в армию вместо своего слабого отца.

Дисней изначально задумывал Мулан как угнетённую молодую китаянку, которая в конечном итоге сбегает в Европу, чтобы быть с британским принцем. Однако режиссёр Тони Бэнкрофт, вдохновлённый благополучием собственных дочерей, хотел, чтобы Мулан была другой, уникальной героиней Диснея — сильной и независимой, чья судьба не зависит от мужского персонажа. Таким образом, отношения между Мулан и капитаном Ли Шэнгом были сокращены до незначительного сюжета, в то время как храбрость и сила Мулан были подчёркнуты, чтобы она оставалась героем своей собственной истории. Мулан — восьмая официальная принцесса Disney и единственная героиня данной франшизы, которая не является фактической принцессой ни по рождению, ни по замужеству. Аниматором Мулан был Марк Хенн, который намеренно спроектировал персонажа так, чтобы он казался менее женственным, чем её предшественники.

Приём личности Мулан был в целом позитивным, критики хвалили её храбрость и героизм. Тем не менее, некоторые комментаторы обвинили Disney в вестернизации персонажа, в то время как её романтические отношения с Шангом обвиняют в том, что они ставят под угрозу героизм Мулан. И Вэнь, и Салонга были награждены Disney Legends за вклад в эту роль. Лю Ифэй играет игровую версию персонажа в игровой адаптации оригинального фильма 1998 года по имени Хуа Мулан в 2020 году.

Развитие

Создание 
Первоначально «Мулан» задумывался как анимационный короткометражный фильм в 1994 году, в котором несчастная китайская девушка сбегает на Запад, чтобы быть с британским принцем. Разрабатывая серию процедур, основанных на традиционных рассказах и народных сказках, автор детской книги Роберт Д. Сан-Суси обнаружил Балладу о Мулане, древнекитайское стихотворение о Хуа Мулань — китаянке, которая заменяет своего больного отца в армии, маскируясь под мужчину. Увлечённый историей Хуа Мулань, Сан-Суси предложил стихотворение Диснею; студия наняла самого Сан-Суси для написания трактовки и истории фильма.

Мулан исследует вековную тему сохранения верности себе, а сорежиссёр Тони Бэнкрофт резюмирует роль персонажа в фильме как «историю девушки, которая не может помочь той, кто она есть, но она существует в другом обществе, которое говорит ей, кем она должна быть». Поскольку «Баллада о Мулане» — это такая любимая и известная история, Сан-Суси стремился сохранить целостность персонажа. Тем не менее, некоторые творческие свободы были взяты с историей в отношении роли Мулан, например, персонаж, пренебрегающий просьбой попросить разрешения своих родителей перед тем, как записаться в армию. Кроме того, фамилия Мулана была изменена с «Хуа» на «Фа». Наконец, истинная личность Мулан была обнаружена гораздо раньше в фильме, вскоре после первоначальной встречи армии с врагом, в то время как её товарищи остаются невежественными на протяжении всех их 12 лет войны до тех пор, пока Мулан не вернулся домой.

Кроме того, в отличие от предыдущих традиционных анимационных художественных фильмов Диснея, развивающиеся романтические отношения между Муланем и Ли Шаном рассматриваются как скорее сюжет, чем традиционный центральный сюжет, как заметил кинокритик Энди Кляйн из Animation World Network. Кляйн прокомментировал: «Мулан не ждёт своего принца когда-нибудь; когда он приедет, зная её в первую очередь как мужчину и научившись восхищаться ею за её более глубокие качества, роман приглушён и тонкий» На протяжении всего фильма они постоянно работают над тем, чтобы помочь друг другу превратиться в лучшие и более правдивые версии самих себя, чтобы реализовать свой истинный потенциал.

Голос 

Мулан озвучивает актриса Минг-На Вэнь. Поскольку персонаж «представляет традиционные китайские ценности» и изображается как «драматический» «близкий к отцу, очень уважительный», Бэнкрофт считал, что Вэнь обладает «идеальным» голосом для Мулан, который он дополнительно описал как"очень китайский". Вэнь родилась и выросла в Макао, Китай, и была хорошо знакома как с легендой о Хуа Мулань, так и с Балладой о Мулань во время прослушивания на роль, поскольку выросла, читая стихотворение своей матерью. Вэнь объяснил: «Я думаю, что каждый китайский ребёнок растёт с этой историей», дополнительно сравнивая популярность стихотворения в Китае с басней Парсона Уимса, в которой американский президент Джордж Вашингтон рубит любимое вишнёвое дерево своего отца.

Мулан стала первой озвучкой Вен. В интервью IGN актриса подробно рассказала о процессе записи, в частности о том, что от неё требовалось записывать большую часть диалогов персонажа изолированно, сказав: «Мне просто так понравилась история, и я так сильно отождествляла себя с персонажем Мулан мне было легко. Я любила использовать своё воображение. Я чувствовал себя снова маленьким ребёнком, глупым с воображаемым мечом, верхом на воображаемой лошади и говорящим с воображаемым драконом. Так что для меня это было очень весело». Несмотря на то, что на протяжении всего фильма Мулан делится несколькими интимными сценами со своим опекуном, миниатюрным китайским драконом по имени Мушу, которого озвучивает американский актёр и комик Эдди Мёрфи, Вэнь и её партнёрша никогда не встречались друг с другом во время работы над Мулан из-за того, что они записывали свои диалоги в разное время в разных местах.

После того, как Вэнь получила роль Мулан, Дисней сразу же проинформировал Вэнь, что она не будет обеспечивать певческий голос персонажа. Актриса не обиделась на это решение, шутливо заметив: «Я их не виню». Режиссёры наняли филиппинскую певицу и актрису Лею Салонгу, чтобы она озвучила соответствующий певческий голос персонажа, который звучит в песнях фильма «Отражение», «Я сделаю из тебя мужчину» и «Девушка, за которую стоит бороться», на Вэнь Цзябао. Согласно Томасу С. Хищаку, автору книги «Актёры озвучивания Disney: Биографический словарь», Салонга изначально создавалась для того, чтобы обеспечить как говорящую, так и поющую голоса Мулан. Однако режиссёры в конечном итоге посчитали, что её попытка выдать себя за человека в виде мужского альтер эго Мулан «Пинг» была довольно неубедительной и в конечном итоге заменила Салонгу Веном. За шесть лет до Мулан Салонга озвучила песни принцессы Жасмин в диснеевском мультфильме «Аладдин» (1992) от имени американской актрисы Линды Ларкин. Во время прослушивания на Мулан Салонга в шутку спросила: «Почему я должена проходить прослушивание? Раньше я уже была принцессой. Этого было мало?»

Характеристика и дизайн 
Сценарий фильма постоянно редактировался и переписывался. Естественно, таковы были характер и роль Мулан в фильме. Сценаристы хотели, чтобы Мулан представляла «другую героиню Диснея», конкретно описанную как ту, которая «не нуждалась в диадеме, но была такой же грациозной, сильной и смелой». У Бэнкрофта и его брата-близнеца Тома, аниматора, который также работал над Мулан, в общей сложности семь дочерей. Это ещё больше вдохновило создателей фильма изобразить Мулан как уникальную героиню, которая «не является ещё одной девушкой, попавшей в беду» в пользу того, чтобы она напоминала «сильную героиню Диснея, которая действительно была бы героиней её собственной истории» вместо этого, по сути, «женский пример для подражания». Характеристики силы и храбрости были обязательными для Мулан". В интервью The Christian Post Бэнкрофт подробно рассказал о том, как он, как режиссёр фильма, продолжал думать о благополучии своих двух маленьких дочерей во время работы над Мулан, поскольку «хотел сделать уникальную героиню, которую раньше не видели, „и обеспечивающая им“ кого-то, кто был бы сильным сам по себе, без спасения принца» Обращаясь к тому, чем Мулан отличается от традиционных героинь и принцесс Диснея, Бэнкрофт объяснил: «У большинства героинь Диснея есть внешний источник, который приходит и помогает им измениться. Мулан остаётся последовательной. С первого кадра до конца фильма её личность остаётся неизменной».

Визуально на аниматоров повлияли как традиционные китайские, так и японские произведения искусства. В конкретном случае Мулан "простые строки персонажей напоминают классическую азиатскую живопись Китайский художник Чен И был наставником аниматоров, «помогая придумывать эти рисунки». Марк Хенн работал аниматором Мулан. Анимация персонажа в мужской маскировке под «Пинг» стала для Хенн беспрецедентной задачей. Чтобы решить эту уникальную дилемму, Хенн была предоставлена «возможность немного измените её дизайн, чтобы когда она была замаскирована под Пинг, как солдата, физически она немного отличалась от того, как мы её рисовали когда она была сама собой как Мулан» Физически Мулан также создавалась так, чтобы казаться менее женственной, чем предыдущие героини мультфильмов Дисней, в частности Покахонтас из «Покахонтас» (1995) и Эсмеральда из «Горбун из Нотр-Дама» (1996), потому что «нельзя сойти за мужчину в армии с фигурой в стиле Барби».

Хенн рассказал, что его привлекла «история Мулан была настолько уникальной и захватывающей, что просто очаровала меня с самого начала» Анимация отдельных эмоций персонажей в традиционном китайском стиле оказалась для Хенна сложной задачей. Аниматор объяснил: «Мы не создаём реализма в том смысле, что если вы играете человека, он не будет выглядеть реалистично баланс — это найти привлекательный способ рисования с использованием визуальных инструментов, которые у вас есть в дизайне, чтобы передать правдоподобные эмоции, которые вы хотите передать». Помимо Мулан, Хенн также отвечал за анимацию Фа Чжоу, пожилого отца Мулан. Он описал сложные отношения между двумя персонажами как «эмоциональное сердце истории».

Несколько кинокритиков охарактеризовали Мулан как сорванца. Энди Патрицио из IGN заметил: «В этой слегка модернизированной версии истории Мулан что-то вроде бунтарки и сорванца. Она не заинтересована в том, чтобы быть хорошей послушной девочкой, несмотря на желание вздыхающих родителей». Джо Джонсон в книге Queers in American Popular Culture Volume 1: Film and Television написал, что «в отличие от других героинь Диснея, Мулан сразу же кодируется как сорванец», наблюдая за тем, как персонаж говорит полным ртом. Джонсон также заметил несколько отличий дизайна и характера Мулан от тех, которые обычно ассоциируются с традиционными героинями и принцессами Диснея, сославшись на неуклюжее, неловкое поведение персонажа; широкие плечи и мускулистые конечности; непослушная единственная прядь волос; и выбор повседневной одежды, которая обычно состоит из свободной мешковатой одежды, скрывающей её «традиционно тонкую диснеевскую талию». Кроме того, интеллект Мулан был замечен в нескольких профессиональных анализах, критики часто называли персонажа «умным».

Появления

Фильмы

Мулан 
Гунны во главе с Шан Юем вторгаются в Китай, прорвавшись на Великую стену. Китайский император приказывает армии защищать своих граждан над собой, генеральную мобилизацию, выдавая призыв на военную службу, чтобы один человек из каждой семьи вступил в китайскую армию. После того, как встреча Мулана со свахой идёт ужасно наперекосяк, Чи Фу приезжает к ней домой, чтобы призвать её отца. Хотя она протестует, зная, что её отец-ветеран не может пережить очередную войну, Мулан заставляют замолчать и Чи Фу, и её отец. В тот вечер Мулан забирает старые доспехи своего отца и маскируется под мальчика по имени Пинг, вступая в армию от его имени. Узнав об уходе Мулан, предки приказывают маленькому дракону Мушу, бывшему опекуну, пробудить «великого каменного дракона», чтобы тот мог вернуть Мулан, но Мушу уничтожает статую. Мушу решает присоединиться к Мулан в армии и помочь обучить её в надежде, что предки снова назначат его стражем.

Находясь в тренировочном лагерь, Мулан может сойти за мужчину, хотя её военные навыки изначально отсутствуют. Мушу даёт Мулан неуклюжие наставления о том, как вести себя как мужчина. Под командованием капитана Ли Шана она и её товарищи-рекруты Яо, Лин и Цзянь-По постепенно становятся обученными воинами. Желая добиться успеха Мулан, Мушу издаёт поддельный приказ от отца Шан, генерала Ли, приказывая Шану следовать за главной имперской армией в горы. Подкрепление отправляется в путь, но прибывает в сгоревший лагерь, где обнаруживает, что генерал Ли и его войска были убиты хунну.

Когда подкрепление торжественно покидает горы, они попадают в засаду хунну, но Мулан ловко использует пушку, чтобы вызвать лавину, которая хоронит большинство захватчиков. Разъярённый Шань Ю наносит ей удар в грудь, и после того, как лавина утихает, её обман раскрывается, когда рана перевязывается.

Вместо того, чтобы казнить Мулан, как того требует закон, Шан щадит её жизнь, но, тем не менее, изгоняет её из армии. Мулан остаётся в одиночестве следить за новобранцами, которые отправляются в Запретный город, чтобы сообщить новости об уничтожении гуннов. Однако обнаруживается, что шесть воинов-гуннов, в том числе Шан Ю, пережили лавину, и Мулан замечает их, когда они идут в город, намереваясь захватить императора.

В Запретном городе Мулан не может убедить Шан в выживании Шан Юя; гунны захватывают императора и захватывают дворец. С помощью Мулан Яо, Лин и Чиен-По изображают наложниц и могут войти во дворец. С помощью Шаня они побеждают людей Шан Юя; Поскольку Шан не даёт Шан Юю убить Императора, Мулан заманивает лидера гуннов на крышу, где она вступает с ним в единоборство. Тем временем, следуя инструкциям и сигналу Мулан, Мушу запускает большую ракету по Шан Ю. Ракета ударяет и толкает его в стартовую вышку фейерверков, где он умирает в результате взрыва.

Мулан восхваляет Император и собравшиеся жители города, которые кланяются ей. Принимая в подарок герб Императора и меч Шан Юя, она вежливо отклоняет его предложение стать его советником и просит вернуться к своей семье.

Мулан возвращается домой, где дарит эти подарки своему отцу, который очень рад, что Мулан благополучно вернулась. Влюбившись в Мулан, Шан вскоре прибывает под предлогом возврата своего шлема, но принимает приглашение семьи остаться на ужин. Мушу восстановлен в качестве опекуна семьи Фа предками во время празднования возвращения. Когда Мулан благодарит Мушу, она целует его в лоб, за ней следуют её собака, Маленький Брат, и стадо цыплят, ворвавшихся в Храм, а Великий Предок зовёт Мушу по имени, заканчивая фильм.

Мулан II 
Через месяц после событий оригинального фильма Мулан и Ли Шан готовятся к свадьбе, но их отвлекает задание от Императора, который хочет, чтобы его трёх дочерей сопроводили на их собственную церемонию бракосочетания. Их романтические отношения во время поездки становятся несколько натянутыми, так как у романтической пары разные взгляды на разные вопросы. Между тем, Мушу понимает, что если Мулан выйдет замуж за Шана, он больше не понадобится ей как её дух-хранитель, и решает обманом заставить их расстаться. Когда бандиты атакуют, Мулан и Шан отбиваются от них, но Мулан опустошена, когда Шанг, кажется, убит, пытаясь спасти ее. Чтобы три принцессы не были вынуждены выйти замуж против их воли, Мулан занимает их место, выйдя замуж за старшего сына правителя соседней земли. Шан выживает и прибывает вовремя, чтобы остановить свадьбу, но в конечном итоге Мулан спасает Мушу, который, изображая из себя могучего Золотого Дракона Единства, освобождает трёх принцесс от их клятв и женится на Мулан и Ли Шан, заставляя Мулан простить его за его действия. После этого Мулан сообщает Ли Шану о существовании Мушу, и он объединяет храмы своей семьи и её, позволяя Мушу сохранить своё положение.

Ральф ломает Интернет 
Мулан вместе с другими принцессами Диснея появилась в фильме «Ральф против Интернета», как было объявлено на выставке D23 Expo 2017.

Живой фильм 
Лю Ифэй играет Мулан в экранизации анимационного фильма 1998 года.

Франшиза Disney Princess 
Мулан является восьмым официальным участником франшизы Disney Princess медиа-франшизы, предназначенной для маленьких девочек. Для детей Мулан демонстрирует положительные аспекты никогда не сдаваться, не ограничиваясь гендерными ролями и важностью семьи и чести. Эти аспекты фильма больше соответствуют традиционному китайскому взгляду на культурные ценности, таким как важность семьи и чести. На официальном сайте принцесс Диснея краткая биография персонажа гласит: «Мулан — любящая девушка, всегда храбрая и смелая. Когда её страна больше всего в этом нуждается, она переодевается мужчиной и уходит воевать. Она использует смелость и решимость, чтобы выиграть день» Хотя Мулан является членом франшизы «Принцессы Диснея», она не является законной принцессой в традиционном смысле слова, поскольку не родилась дочерью короля или королевы и не стала принцессой-супругой, выйдя замуж за принца. Она первая и в настоящее время единственная азиатская участница франшизы.

Приём

Критика 
Восприятие личности и характеристики Мулан в целом положительное. Time Out провозгласил Мулан «энергичной молодой энергичной [которая] возвышается над миром, в котором доминируют мужчины, в котором она живёт». Кен Фокс из TV Guide написал: "Умная и чрезвычайно независимая, Мулан противоречит общественным ожиданиям, что женщина всегда будет послушной и связанной своим долгом перед своим мужем ". Бриджит Бирн из Boxoffice написала, что «Мулан обладает гордостью, обаянием, духом и эстетической привлекательностью, что не позволяет ей быть отодвинутой на задний план энергичным и захватывающим действием, в котором она участвует» Тодд Маккарти из Variety похвалил персонажа за то, что она вдохновил на «поворот круга» из такой вековой классики Диснея в котором пассивные героини были спасены вежливыми благородными принцами «. Маккарти продолжил: „Здесь девушка спасает, спасает не только принца, но и самого императора, и это в далёкой культуре, где женщины должны были подчиняться строго установленным правилам“. Точно так же Маргарет А. МакГерк из The Cincinnati Enquirer похвалила Мулан за „решение [её] дилеммы Г. И. Джейн, доказав, что мозг может делать больше, чем мускулы“. Приветствуя персонажа как „Среди сильнейших героинь в каноне мультфильма Уолта“, — восторженно отзывается Ян Фрир из „Империи“, „Мулан становится невероятно легко за то, что Мулан сочетает уязвимость и дерзость“. Холлис Чакона из The Austin Chronicle назвал Мулан „главным героем-победителем“. Точно так же Кеннет Туран из Los Angeles Times написал: „Как энергичная бунтарка, которая должен оставаться верной себе, несмотря ни на что, Мулан — отличная героиня, идеально подходящая для молодой девушки, которую студия очень стремится привлечь“. она „более симпатичный и находчивый образец для подражания, чем Покахонтас“.

Несмотря на то, что Мулан в основном понравилась, характеристика Мулан вызвала некоторую умеренную критику и предположения, вдохновив ряд в целом смешанных или положительных отзывов от некоторых кинокритиков. Оуэн Глейберман из Entertainment Weekly написал: „Мулан гораздо больше, чем“ Красавица и Чудовище» или бесстрастная добродетельная Покахонтас, демонстрирует девушку, которая может использовать свой ум … свидетельство власти разума над мускулами ". Однако Глейберман продолжил: «Мулан, наконец, не дотягивает до лучших достижений Диснея потому что сила героини остаётся эмоционально изолированный поиск „ Точно так же Мойра Макдональд из “Сиэтл Таймс» назвала Мулан «сильным, привлекательным персонажем, которому, в отличие от многих её диснеевских коллег, не нужен никто, чтобы спасти её от опасности», при этом задавая вопросы о её личности, спрашивая, «действительно ли нужно было отдавать Мулан с проблемами самооценки? Поскольку она кажется такой уверенной и умной, её грустное заявление о том, что она хочет „увидеть что-то стоящее“ в зеркале, вызывает некоторый шок».

Критики не были единодушны в своих похвалах, Джеффри Ганц почувствовал, что персонаж был неоригинальным, неточным и вестернизированным, написав «[её] костюмы (особенно кимоно и оби Мулан для Свата) и причёски, похожие на японские. Дайте Мулан черты индейцев, и вы получите Покахонтас» Точно так же Джеймс Берардинелли из ReelViews чувствовал, что изображение персонажа было слишком «знакомым», повторяя: «Хотя она и отличается от Ариэль, Белль, Жасмин и Покахонтас, Мулан во многом похожа на личность: женщина с сильным, сильным и сильным характером. независимая личность, которая не желает подчиняться обычаям своей культуры, согласно которым роль женщины должна быть декоративной. В фильме нет ничего тонкого в укреплении идеи равенства полов» Кроме того, некоторые критики, такие как Алекс фон Тунзельманн из The Guardian, раскритиковали Мулан за её насилие, написав: «Дисней изо всех сил пытается сделать Мулана убийцей и героиней… Имбинджерно, фильм пытается идти по среднему пути, подразумевая, что Мулан уничтожает большую часть армии гуннов, вызывая лавину, и отправляя её Шан Юя с грузом фейерверков. Очень красиво. Но всё же технически убивает». Тем не менее, фон Тунзельманн сделал более позитивный вывод: «Как говорят героини Диснея, сама Мулан является явным улучшением стандартной дурацкой принцессы».

Отношения с Ли Шангом 
В отличие от в целом положительных отзывов, полученных Муланом, критический приём романтических отношений персонажа с Ли Шаном был в значительной степени негативным, что вызвало много спекуляций у критиков, которые обвинили Мулан в «типичной концовке с мальчиком» Роджер Эберт из Chicago Sun-Times заметил: «Послание здесь — это стандартное расширение прав и возможностей феминисток: бросьте вызов свахе, одевайтесь мальчиком и выбирайте свою собственную карьеру. Но у Мулан есть и то, и другое, так как сердце Мулан неизбежно переходит через Шан, красивого молодого капитана, которому она поручена служить. Фильм нарушает традицию, согласно которой герой-мужчина спасает героиню, но по-прежнему полностью придерживается западной идеи романтической любви» Джанет Маслин из New York Times негативно высказала мнение: «При всем мужестве и независимости Мулана в восстании против сватов этого всё ещё достаточно, чтобы нуждаться в парне».

Бетси Уоллес из Common Sense Media заметила, что Мулан «не соответствует образу принцессы, и большинство кинозрителей никогда о ней не слышали». В заключение Уоллес написал: «Жаль, что в конце концов её все ещё нужно выдать замуж за „Прекрасного принца“, который спасёт положение». В своём вкладе в книгу Beyond Adaptation: Essays on Radical Transformations of Original Works, Лан Донг написала: «Несмотря на то, что Мулан добивается успеха после того, как она возобновляет своё женское „я“ … это скомпрометировано потенциальной помолвкой Мулана и Ли Шана в конце фильма».

Культурное значение и похвалы 
Мулан культурно признана за её уникальную роль, особенно в отношении героизма персонажа, этнической принадлежности и незаинтересованности в романтике, служащей отходом от традиционных героинь и принцесс Диснея, потому что она «бросила вызов гендерным стереотипам и предложила анимационный опыт Диснея, который не является ориентированным на принцесс „как“ один из немногих сильных, самодвижущихся женских персонажей, которые есть у Диснея». Кеннет Туран из Los Angeles Times наблюдал за тем, как роль Мулан в фильме как «независимой, не совсем безумной героини, является чем-то новым для Диснея». По словам Сары Велиз из Jakarta Post, Мулан «способствует уверенности в себе, решимости и не интересуется браком или романами фильм заканчивается тем, что она спасает свою страну, а не романтическим развязанием». Райан Мази из Box Office Prophets считает, что «Мулан» «может быть самым важным и дальновидным фильмом о принцессах Диснея, созданным до того момента, когда женский персонаж единолично берёт на себя управление своей судьбой без помощи принца».

В 2012 году CNN "Стефани Голдберг признала Мулан в качестве одной из самых храбрых и самых героических мультипликационных героинь Диснея до настоящего времени в " Храбрая Сердцем " Мерида и другие анимированные героинь, писать, «Мулан согнуты традиционные гендерные роли, когда она приняла место отца в китайской армии». Технологический институт Джорджии поставил Мулан на четырнадцатое место среди величайших персонажей Диснея всех времён. Точно так же в 2013 году Мулан была признана величайшей анимационной героиней Диснея согласно опросу, проведённому Джимом Вейвода из IGN.

В 1999 году главная песня Мулан « Reflection» в исполнении Мулан была номинирована на премию « Золотой глобус» за лучшую оригинальную песню на 56-й церемонии вручения награды «Золотой глобус», но в конечном итоге проиграла " Молитве " Селин Дион и Андреа Бочелли. В поисках Камелота (1998). «Reflection» часто приписывают успешную музыкальную карьеру американской певицы Кристины Агилеры, которая, как известно, записала поп-версию баллады до выпуска своего платинового одноимённого дебютного альбома в 1999 году, на котором эта песня является признакам. Кроме того, песня достигла девятнадцатой позиции в чарте Billboard Adult Contemporary. В 2011 году Салонга была удостоена награды Disney Legends в ознаменование её роли певицы Мулан. Кроме того, на церемонии Salonga исполнила живую версию «Reflection». Минг-На Вен также была названа легендой Диснея в 2019 году за роль говорящего голоса Мулан.

Спор о редизайне 
Редизайн принцессы Диснея 2013 года изобразил Мулан с чертами, которые отличаются от её внешности в фильме. На картинке изображена Мулан с голубыми глазами, большими губами, заметно более светлой кожей и золотой одеждой, которая не похожа ни на один из её нарядов в фильме. Её новая внешность вызвала бурю негодования из-за обеления её персонажа. Это было особенно неприятно, поскольку Мулан — одна из немногих цветных принцесс. Шавон Л. МакКинстри из движения SPARK пишет, что редизайн Мулан «кажется, прямо противоречит её характеру и характеру в её фильме», а также отмечает, что все цветные принцессы «заметно отодвинуты в сторону или полностью исключены». из новой продукции Disney, в которой был изменён дизайн.

МакКинстри утверждает, что Дисней «предпочитает изображать одну этническую группу принцесс, одновременно отчуждая так много своих фанатов», указывая на то, что из «десяти принцесс Диснея в бренде шесть — белые». Важность Мулан и других небелых принцесс можно увидеть в исследовании, проведённом в 2009 году докторами Шэрон Хейс и Стейси Тантлефф-Данн, по изучению влияния детских мультфильмов на образ тела девочек. Исследование показало, что в группе девочек от 3 до 6 лет 30,6 % группы изменили бы свою внешность, если бы могли. Из этих респондентов более половины изменили бы волосы и более четверти изменили бы что-то в своём теле, например цвет кожи. Из всех опрошенных девочек 8 % заявили, что им придётся изменить цвет волос или кожи, чтобы стать принцессой, заявив, например, что они «сменили чёрную кожу на белую». Опрошенная группа была преимущественно белой.

С тех пор Дисней изменили дизайн Мулан, изменив выделение голубых глаз на коричневый, затемняя цвет её кожи и изменив её одежду, чтобы она больше походила на её наряд в фильме.

Примечания

Ссылки 
 Мулан на IMDb
 Мулан в Disney Princess

Персонажи Kingdom Hearts
Вымышленные фехтовальщики
Вымышленные фермеры
Вымышленные лучники
Страницы с непроверенными переводами